La KOBR-TV Tower est une structure de 491 mètres de hauteur située à Roswell au Nouveau-Mexique et qui fut de 1956 à 1959 la plus haute structure du monde.

Tour autoportante